Il doppio del torneo di tennis Brussels Outdoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jean-Louis Haillet e Antonio Zugarelli che hanno battuto in finale Onny Parun e Vladimír Zedník 6–3, 4–6, 7–5.

Teste di serie

Assente
 Patricio Cornejo /  Hans Gildemeister (semifinali)

 Lito Álvarez /  Antonio Muñoz (primo turno)
 Jean-Louis Haillet /  Antonio Zugarelli (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Outdoor 1978